The Original Bootlegs är en serie av sex livealbum av Tori Amos, utgivna mellan augusti och december 2005 på Epic Records. Låtarna är inspelade under turnéerna Original Sinsuality och Summer of Sin, båda i främjandet av albumet The Beekeeper. Ursprungligen släpptes varje hel show på dubbelskivor i par och såldes både individuellt eller parvist. Den 6 december 2005 utgavs en box innehållande alla sex konserter, betitlad The Original Bootlegs.

Låtlistor 
Auditorium Theatre Chicago, IL 4/15/05
 Utgivning: 30 augusti 2005
 Inspelat: Chicago, 15 april 2005
 Katalognummer: 96442

Royce Hall Auditorium Los Angeles, CA 4/25/05
 Utgivning: 30 augusti 2005
 Inspelat: Los Angeles, 25 april 2005
 Katalognummer: 96443

Paramount Theatre Denver, CO 4/19/05
 Utgivning: 4 oktober 2005
 Inspelat: Denver, 19 april 2005
 Katalognummer: 97634

Manchester Apollo Manchester, UK 6/5/05
 Utgivning: 4 oktober 2005
 Inspelat: Manchester, 5 juni 2005
 Katalognummer: 97635

Hammersmith Apollo London, UK 6/4/05
 Utgivning: 15 november 2005
 Inspelat: London, 4 juni 2005
 Katalognummer: 97790

Bank of America Pavilion Boston, MA 8/21/05
 Utgivning: 6 december 2005
 Inspelat: Boston, 21 augusti 2005
 Katalognummer: 97791

Se även 
 Legs and Boots

Referenser

Externa länkar 
 The Original Bootlegs på Discogs

Album av Tori Amos
Livealbum 2005
Amerikanska livealbum
Album utgivna på Epic Records